Инквизитор
 Человек из святой инквизиции или другой (реальной или вымышленной) организации с названием «Инквизиция», в переносном значении: человек жестокий, пытающий людей
 Инквизитор (телесериал) — российский телесериал 2014 года
 Страшный суд (фильм, 2006) — венгерский фильм, называемый по-испански «El Inquisidor» (Инквизитор)
 «Инквизитор» (Грегор Эйзенхорн) — трилогия из серии Warhammer 40,000
 «Инквизитор» (Гидеон Рейвенор) — трилогия из серии Warhammer 40,000

См. также

Инквизиция (значения)
Великий инквизитор (значения)